Такмичење у трци на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 8. и 10. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није бранила Антје Мелднер-Шмит из Немачке.

Земље учеснице 

  Албанија (1)
  Белорусија (1)
  Ирска  (3)
  Мађарска (2)
  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Румунија (1)
  Словенија (1)
  Турска (3)
  Уједињено Краљевство (2)
  Украјина (1)
  Финска (2)
  Француска (1)
  Чешка (1)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 3.000 метара са препрекама 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Геза Фелицитас Краузе ||  || 9:22,33 || 28. мај || style="text-align:center" | 9. СРЛ
|-
| 2. || Шарлота Фоугберг ||  || 9:30,11 || 9. јун || style="text-align:center" | 25. СРЛ 
|-
| 3. || Сандра Ериксон ||  || 9:31,88 || 16. јун ||  style="text-align:center" | 29. СРЛ 
|-
| 4. || Љуиза Гега ||  || 9:32,95 НР || 31. јун ||  style="text-align:center" | 31. СРЛ 
|-
| 5. || Лени Вејт ||  || 9:35,91 || 12. јун || style="text-align:center" | 35. СРЛ 
|-
| 6. || Мерием Акда ||  || 9:36,54 || 1. мај || style="text-align:center" | 37. СРЛ 
|-
| 7. || Маја Реберг ||  || 9:39,18 || rowspan="2" | 6. јун || style="text-align:center" | 43. СРЛ 
|-
| 8. || Марија Шаталова ||  ||9:40,04 || style="text-align:center" | 45. СРЛ 
|-
| 9. || Маева Даноис ||  || 9:40,19 || rowspan="2" | 28. мај || style="text-align:center" | 46. СРЛ 
|-
| 10. || Матилда Ковал ||  || 9:40,39 || style="text-align:center" | 47. СРЛ
|}Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2016.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 8. јула 2016. године. Атлетичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се пласирале првих 5 из сваке групе (КВ) и 5 на основу резултата. (кв''').,,

Почетак такмичења: група 1 у 13:30, група 2 у 13:45.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 10. јула 2016. године у 17:15.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2016. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Европском првенству у атлетици на отвореном